Skoveltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skoveltjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 
Skoveltjärnen, Lappland, sjö i Malå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn